Het seizoen 1983/84 van de Overgangsklasse hockey bij de heren had SCHC en Den Bosch als kampioenen. Zij promoveerden rechtstreeks naar de Hoofdklasse 1984/85. 

Were Di, DKS, MOP en Rapidity degradeerden rechtstreeks naar de Eerste klasse.

Eindstanden 
Na 22 speelronden waren de eindstanden:

Hockey in 1983
Hockey in 1984
Overgangsklasse hockey